Calvaria se poate referi la

Biserica Calvaria de la Cluj-Mănăștur
Biserica Calvaria din Satu-Mare
Calvaria (anatomie)
dealul (Křížový vrch) din Cvikov, Cehia
denumirea latină (Calvariae Locus) a Golgotei, dealul răstignirii lui Isus din Nazaret